Le deuil sied à Électre est le titre de plusieurs œuvres :
 Le deuil sied à Électre (Mourning Becomes Electra), trilogie théâtrale américaine d'Eugene O'Neill, créée en 1931 ;
 Le deuil sied à Électre (Mourning Becomes Electra), film américain de Dudley Nichols, sorti en 1947 ;
 Le deuil sied à Électre, mini-série télévisée française de Maurice Cazeneuve, diffusée en 1974.